Hollis (Alasca)
Hollis (Oklahoma)
4084 Hollis

Desambiguações de topônimos